Heerema Groep, Nederlands multinational
 Edward Heerema (1947), Nederlands ingenieur en ondernemer
 Jeff Heerema (1980), Canadees ijshockeyer
 Pieter Schelte Heerema (1908-1981), Nederlands ondernemer
 Pieter Heerema (1951), Nederlands ondernemer en zeiler
 Rudmer Heerema (1978), Nederlands politicus